USD steht für:
 US-Dollar (ISO-4217-Code), Währung der Vereinigten Staaten
 Universal Scene Description
 University of South Dakota, staatliche Universität in Vermillion, South Dakota
 University of San Diego, private, katholische Universität in San Diego
 Unabhängige Soziale Demokraten, eine ehemalige deutsche Kleinpartei, siehe Bundestagswahl 1983#Amtliches Endergebnis
 Teleskopgabel#Upside-down-Gabel, eine Bauart von Telegabeln an Motorrädern

Siehe auch:

Abkürzung